Aufsatz steht für:
 kurzer Text über ein bestimmtes Thema, siehe Essay
 Schulaufsatz, schriftliche Ausarbeitung eines Schülers
 Schornsteinaufsatz, siehe Schornsteinkopf #Schornsteinaufsatz
 Deckel und Rahmen eines Straßenablaufs, siehe Straßenablauf #Aufbau

Siehe auch:
 Aufsätze, deutscher Dokumentarfilm